Дармстете́р ():

 Дармстетер, Арсен (1846—1888) — французский филолог.
 Дармстетер, Жам (Джеймс) (1849—1894) — французский ориенталист.